Long Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Long Key (Lee County, Florida)
 Long Key (Monroe County, Florida)
 Long Key (Pinellas County, Florida)